Velutipila är ett släkte av svampar. Velutipila ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Velutipila